São Brás ist der Name folgender Gemeinden

in Portugal:
 São Brás (Amadora)
 São Brás (Praia da Vitória)
 São Brás (Ribeira Grande)
 São Brás (Vila da Praia da Vitória)
 São Brás de Alportel
 São Brás do Regedouro
 São Brás dos Matos
 São Brás e São Lourenço

in Brasilien:
 São Brás (Alagoas)
 São Brás (Balneário Piçarras)
 São Brás (Belém)
 São Brás (Curitiba)
 São Brás do Piauí
 São Brás do Suaçuí